Лебер (Leber) — фамилия:
 Лёбер, Август (1865—1948) — латвийский юрист, профессор, сенатор.
 Лебер, Альфред (1881—1954) — немецкий офтальмолог и специалист по тропической медицине, племянник Теодора Лебера;
 Лебер, Георг (1920—2012) — немецкий политик, министр;
 Лебер, Теодор (1840—1917) — немецкий офтальмолог, дядя Альфреда Лебера
 Лебер, Юлиус (1891—1945) — немецкий политический деятель. Участник заговора против Адольфа Гитлера.